Rio São Pedro ist der Name folgender

Flüsse in Brasilien:

 Rio São Pedro: Nebenfluss des Rio Grande im Staat São Paulo
 Rio São Pedro: Nebenfluss des Rio Piquiri im Staat Paraná